Willow Hill, un village du comté de Jasper dans l'Illinois.
 Willow Hill Township, un  township du comté de Jasper dans l'Illinois.
  dans le comté du Franklin en Pennsylvanie.
  dans le comté de Lancaster en  Pennsylvanie.

Homonymie de townships